Лу́ций Ро́сций Ото́н (; умер, по одной из версий, после 44 года до н. э.) — римский политический деятель из плебейского рода Росциев, народный трибун 67 года до н. э. и предполагаемый претор в 63 году до н. э. Друг Марка Туллия Цицерона.

Биография 
О происхождении Луция Росция нет никаких сведений; по-видимому, он принадлежал к всадническому сословию. 

Первые упоминания о нём в сохранившихся источниках относятся к 67 году до н. э., когда Луций, будучи сторонником оптиматов, вошёл в коллегию народных трибунов. Тогда ставленник Помпея «Великого» Авл Габиний выступил с предложением предоставить одному из консуляров чрезвычайные полномочия на всём морском побережье (на полосе шириной в 40 стадиев) для очистки его от киликийских пиратов. Его инициатива вызвала ожесточённое сопротивление в сенате: Плутарх утверждает, что в её поддержку выступил один Гай Юлий Цезарь. Противников законопроекта возглавили влиятельный консуляр Квинт Лутаций Катул Капитолин, лучший оратор эпохи Гортензий, оба действующих консула — Маний Ацилий Глабрион и Гай Кальпурний Пизон. К ним примкнули действующие трибуны Росций Отон и Луций Требеллий. В итоге сенат отклонил законопроект, но Габиний тут же перенёс обсуждение в народное собрание. Там он пригрозил Требеллию лишением должности, если тот наложит вето, а Отона, жестами предложившего назначить Помпею коллегу для такого мероприятия, раздражённый плебс заглушил своим воплем. В конце концов, спустя время закон всё же был принят.

В том же году (67 до н. э.) был утверждён законопроект Луция (Lex Roscia theatralis), предоставлявший римским всадникам и лицам, лишившимся имущества и потерявшим всаднический статус, отдельные места в театрах на 14 рядах, следовавших за сенаторскими рядами. Для промотавшихся всадников этим законом отводились определённые места, так называемые inter decoctorus.

Впрочем, закон Росция вскоре стал очень непопулярен среди плебеев: те из всадников, которые промотались и вынуждены отныне смотреть зрелища не с тех театральных сидений, что занимали ранее вместе с остальными, чувствовали себя оскорблёнными. И в 63 году до н. э., в консульство Цицерона, автора Lex Roscia theatralis так сильно освистали на одном из стадионов, что Марку Туллию пришлось применить всё своё красноречие и умение убеждать, дабы утихомирить возмущённую толпу; в связи с этим происшествием канадский исследователь Р. Броутон, а вслед за ним и Терри Бреннан предположили, что Отон мог в это время занимать преторскую должность.

В мае 45 года до н. э. Цицерон в четырёх письмах, адресованных Титу Помпонию Аттику, упоминает некоего Отона как конкурента Помпония на публичных торгах по купле земельного участка Клодии, одной из сестёр заклятого врага оратора. Чуть позже, в начале июля 44 года, Марк Туллий в нескольких письмах просит своего друга разузнать, сколь серьёзно намерение супруги Отона (по разным чтениям, Юлии или  Туции) развестись с ним и выйти замуж за племянника Цицерона. По мнению немецких генеалогов, речь в них шла именно о народном трибуне 67 года до н. э.

Примечания

Литература 
 
 Von der Mühll F. Roscius 22 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — 1914. — Bd. I A, 1. — Sp. 1126.

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Росции
Родившиеся во II веке до н. э.
Народные трибуны
Преторы
Умершие в I веке до н. э.